Dědeček může být:
 otec otce nebo otec matky – zdrobnělina od slova děda, děd, dědek

příjmení
 Dušan Dědeček (* 1962) – slovenský sportovní funkcionář a trenér
 Jiří Dědeček (* 1953) – český písničkář, básník, textař a dramatik
 Josef Dědeček (1843–1915) – český botanik a pedagog
 Pavel Dědeček (1885–1954) – český dirigent a hudební pedagog

kultura
 Dědeček – TV komedie z roku 1983 (ČST Ostrava)
 Dědeček automobil (film) – český film z roku 1956 režiséra Alfréda Radoka
 Dědeček, Kylián a já – dětská kniha od Jana Rysky, zfilmovaná 1966
 Dědeček Hrdina – píseň od skupiny Tři sestry z jejího alba naeXX 2005
 Dědeček hříbeček – postava z ruského pohádkového filmu Mrazík z roku 1964
 Dědeček Oge - Učení sibiřského šamana – kniha Pavlíny Brzákové, Eminent, 2004 
 Prodaný dědeček (Der verkaufte Grossvater) – divadelní hra Antona Hamika

Související články 
 Děd
 Dědek

Externí odkazy